Marnitz bezeichnet:

 Marnitz, Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Marnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Marnitz (1894–1984), Masseur und Arzt
 Ludwig von Marnitz (1857–1929), deutscher Sprachlehrer und Professor an der Preußischen Kriegsakademie
 Meinhard Marnitz (1902–1993), deutscher SA-Führer
 Rolf Marnitz (* 1925), deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Viktor von Marnitz (1890–1960), deutscher Offizier
 Xaver Marnitz (1855–1919), deutsch-baltischer Pfarrer und evangelischer Märtyrer

Siehe auch:
 Marnitzmassage